Розаріу (, «розарій») — власна назва. Старопортугальською і іспанською — Розаріо.

Топоніми

Віла-Франка-ду-Розаріу — парафія.
 Розаріу (Аландроал) — парафія.
 Розаріу (Алмодовар) — парафія.
 Розаріу (Кріасан-Веля)
 Розаріу (Мойта) — парафія.